Хохичу — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики. Входит Терлоевское сельское поселение

География 
Расположен на правом берегу реки Аргун, к юго-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие развалины бывших сёл: на севере — бывший аул Басхой, на северо-западе — бывшее аулы Цекалой и Вост Хойхи, на северо-востоке — бывшие аулы Шундыки и Пэрой, на юго-западе бывшие аул Тоги, на западе бывший аул Пуога, на востоке — бывший аул Корхой.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района